Чемпіонат Швейцарії з футболу 2020—2021 — 124-й сезон чемпіонату Швейцарії з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Янг Бойз.

Команди учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Перший етап 
1-18 тури

Другий етап 
19-36 тури

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 — 30 травня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Суперліга на сайті uefa 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2021
Швейцарія
Швейцарія
2020 у швейцарському спорті
2021 у швейцарському спорті